Аль-Джазира ( — «остров») может означать:
 Джазира — остров. Например, Джазира Джебель ат-Тайр, что в переводе означает остров Птичья Гора.
 Джазира — в исламском понимании «остров» в переносном смысле, то есть создание исламистом-проповедником ислама (даи) своей аудитории на определённой территории, «острова Проповедования», как плацдарма для последующего расширения. Смотри статьи Ибн Хаушаб и Али ибн аль-Фадль. Отсюда и название катарской телекомпании «Аль-Джазира» — «остров Проповедования» в переносном смысле.
 «Аль-Джазира» — катарская телерадиокомпания.
 Аль-Джазира (или Эль-Гезира) — вилайят в Судане.
 Джезире (или Эль-Джазира) — плато на севере Месопотамии, территориально разделено между Ираком, Сирией и Турцией.
 Джизре (или Джазира) — самопровозглашённый автономный район на северо-востоке Сирии.
 Аль-Джазира — историко-географический регион в восточной Сирии (провинции Дейр-эз-Зор, Ракка, Хасеке).
 
 «Джазира» — египетский баскетбольный клуб из города Каир.

См. также 
 Джизре () — город и район в провинции Ширнак (Турция).